Caro Out is een personage uit de Nederlandse televisie-jeugdserie SpangaS. Ze maakte op 5 september 2016 haar entree in de serie. Caro is een onzeker meisje en maakte in de aflevering van 28 oktober 2016 bekend dat ze transgender is.

Verhaal
Caro is een slim meisje, ze heeft op haar vorige school een klas overgeslagen. Ze is naar het Spangalis gegaan omdat ze op haar vorige school gepest werd. In het begin is niet duidelijk waarom Caro gepest is. Dat er wat met haar aan de hand is blijkt wel als Caro nooit kleren wil passen en een afspraak met haar vriendin, Juliette Vrolijks, afzegt. Juliette denkt dat Caro zichzelf te dik vindt en wil haar helpen. Op advies van haar broertje vertelt Caro aan Juliette dat ze transgender is. Caro heeft er heel lang over nagedacht, omdat ze er op haar vorige school erg mee gepest is, maar ze is blij met de reactie van Juliette.

Iris Stenger
Caro Out wordt gespeeld door de actrice Iris Stenger, die zelf ook transgender is. Met de rol van Caro wil ze het verschijnsel genderdysforie bespreekbaar maken voor kinderen: "Het is niet alleen in SpangaS zo, transgenders zijn er ook in het echt."

Personage uit SpangaS
Transgender